Indersdorf ist der Name folgender Orte:

 Indersdorf (Petersdorf), Ortsteil von Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Markt Indersdorf, Markt im Landkreis Dachau, Bayern
 Kloster Indersdorf, Kloster in Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern

Indersdorf steht für:
 Indersdorf (Franz Marc), Gemälde von Franz Marc

Siehe auch:
 Johannes von Indersdorf (eigentlich Johannes Rothuet; 1382–1470), deutscher Geistlicher, Propst von Indersdorf